

Geografia
Filippine
Provincia di Rizal – provincia della regione di Calabarzon
 Rizal – città della provincia di Cagayan
 Rizal – città della provincia di Kalinga
 Rizal – città della provincia di Laguna
 Rizal – città della provincia di Nueva Ecija
 Rizal – città della provincia di Mindoro Occidentale
 Rizal – città della provincia di Palawan
 Rizal – città della provincia di Zamboanga del Norte
Fiume Rizal
Rizal Park

Altro
José Rizal – eroe nazionale filippino
Rizal Library nella Ateneo de Manila University